Il singolare del Movistar Open 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Fernando González ha battuto in finale Gustavo Kuerten 6-4, 7-5.

Teste di serie

  Nicolás Massú (quarti)
  Gustavo Kuerten (finale)
  Mariano Zabaleta (quarti)
  Gastón Gaudio (quarti)

 Fernando González (campione) 
 Juan Ignacio Chela (primo turno) 
 Filippo Volandri (quarti) 
 Flávio Saretta (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Movistar Open 2004
ATP Tour 2004